Rafał Ruta – polski entomolog
 Rafał Ruta – polski piłkarz